

Stratégie est un terme qui peut s'appliquer aux domaines suivants :

Concept abstrait 
 La stratégie : art, démarche ou ensemble des méthodologies qui maximisent en univers conflictuel ou concurrentiel les chances d'atteindre un objectif donné malgré les actions de l'autre ou des autres

Économie
Stratégie de Lisbonne : l'axe majeur de politique économique et de développement de l'Union européenne entre 2000 et 2010, décidé au Conseil européen de Lisbonne de  par les quinze États membres de l'Union européenne d'alors.

Entreprise 

 Stratégie de communication, manière de planifier et de coordonner la communication. 
 La Stratégie du dauphin, ouvrage qui présente  trois stratégies : celle de la carpe, celle du requin et celle du dauphin.
 Stratégie d'entreprise : l'ensemble des choix d'allocation de ressources qui définissent le périmètre d'activité d'une organisation et assurent sa rentabilité, son développement et/ou sa pérennité.
 Stratégies génériques de Porter :  les différentes stratégies compétitives (business strategies) qu'une entreprise peut déployer sur chacun de ses Domaines d'Activité Stratégique (DAS) afin d'y obtenir un avantage compétitif.
 Stratégie marketing :  démarche d’étude et de réflexion dont le but est de s'approcher au plus près de l’adéquation offre-demande.
 Stratégie océan bleu est un ouvrage sur une théorie de stratégie d'entreprise.

Génie logiciel 
 Stratégie, un patron de conception (design pattern) de type comportemental grâce auquel des algorithmes peuvent être sélectionnés à la volée au cours du temps d'exécution selon certaines conditions.

Informatique
 Stratégies de groupe, fonctions de gestion centralisée de la famille Microsoft Windows. Elles permettent la gestion des ordinateurs et des utilisateurs dans un environnement Active Directory.

Jeux de stratégie
 Stratégie (théorie des jeux)
 Stratégie échiquéenne : évaluation d'une position d'échecs et la définition d'objectifs et de la tactique à long terme pour les atteindre.
 Stratégie et tactique du go : tactique et stratégie se lient et permettent au joueur d'avancer dans la partie.
 Stratégie au poker : façon de jouer qui maximise les chances de gagner.

Médias
 Stratégies, magazine hebdomadaire français destiné aux professionnels de la communication.

Militaire 
 Stratégie militaire : l'art de la coordination de l'action de l'ensemble des forces militaires de la Nation pour conduire une guerre, gérer une crise ou préserver la paix.

Sport 
 Stratégie (technique de combat), comportement adopté par un athlète pour négocier au mieux les situations d’opposition.

Théorie des jeux 
 Stratégie mixte, en théorie des jeux, est une stratégie où le joueur choisit au hasard le coup qu'il joue parmi les coups possibles.
 Stratégie évolutivement stable, en théorie des jeux. une stratégie évolutivement stable (SES) est un cas particulier d'équilibre de Nash tel que, dans une grande population de joueurs se rencontrant aléatoirement, plusieurs stratégies peuvent coexister chacune possédant une fréquence d'équilibre propre.

Écologie et biologie 
 Stratégie écologique : ensemble des mécanismes que des organismes utilisent pour maximiser leur valeur sélective en réponse à des conditions environnementales données.
 Stratégie mondiale pour la conservation des plantes.